Sergio Crespo Montero (Chépica, 26 de julio de 1920-¿?) fue un ingeniero civil, militar y político chileno, miembro del Partido Conservador. Se desempeñó como ministro de Agricultura de su país, durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet entre 1973 y 1974.

Familia y estudios 
Nació en la comuna chilena de Chépica el 26 de julio de 1920, hijo del agricultor y político Vicente Crespo Dávila, quien fuera alcalde de esa comuna entre 1928 y 1931, y de Gliceria Montero Rojas. Realizó sus estudios primarios en el Colegio San Ignacio y los secundarios en el Seminario de Talca. Continuó los superiores en la Pontificia Universidad Católica (PUC), titulándose como ingeniero civil en 1944, con la tesis Cañerías centrifigadas.

Carrera pública 

Una vez titulado, comenzó a ejercer su profesión de forma independiente, en construcciones. Por otro lado, mantuvo actividades agrícolas en Colchagua y fue miembro de la sucesión de su padre, propietaria de los fundos "Las Arañas", "San Juan" y "Los Maitenes". Fue socio del Automóvil Club y militante del Partido Conservador.

También, se incorporó a la Fuerza Aérea de Chile (FACh), retirándose de la institución con el grado de coronel de aviación en 1973. Tras el éxito del golpe de Estado del 11 de septiembre de ese año, al día siguiente fue nombrado por la Junta Militar de Gobierno dirigida por el general Augusto Pinochet, como titular del Ministerio de Agricultura, cargo que ocupó hasta el 11 de julio de 1974; con ocasión del primer cambio de gabinete efectuado por dicha Junta Militar.

Posteriormente, el 16 de agosto de 1983, fue designado por Pinochet como alcalde suplente de la comuna de Lolol, siendo ratificado en el puesto el 15 de diciembre de ese año, producto de la renuncia del titular, Carlos Palma Villagrán. Dejó el mando edilicio el 30 de agosto de 1984 y lo sucedió Luis Fernando Rojas Cerda.

Notas

Referencias 

Ministros de Estado de Augusto Pinochet
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Ministros de Agricultura de Chile
Católicos de Chile
Conservadores de Chile
Políticos de Chile
Ingenieros civiles de Chile
Militares de Chile
Alumnado del Colegio San Ignacio (Santiago de Chile)
Nacidos en Chépica